Варбла () — волость в Естонії, адміністративна одиниця повіту Пярнумаа.
 Варбла () — село в Естонії, у волості Варбла повіту Пярнумаа.
 острівці Варбла () — ландшафтний заповідник в Естонії.